Földváry oder Földvári ist der Familienname folgender Personen:
 Ferenc Földvári (1895–1981), ungarischer Dermatologe
 Tibor von Földváry (1863–1912), ungarischer Eiskunstläufer